Tammelin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1836-1915), actrice suédoise
 (1641-1698), vicaire et traducteur finlandais
 (1669-1733), mathématicien finlandais
 (1923-1991), chimiste suédois
 (1926-1998), boxeur finlandais

Voir aussi
Tammelinn, quartier de Tartu en Estonie

Homonymie de patronyme